Machaczek ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Machaczek (* 1962), deutsche Politikerin (CDU), MdHB
 Eduard Joseph Machaczek (1815–1893), deutscher katholischer Geistlicher und Publizist